Iridium – sistema di satelliti per telecomunicazioni
 Iridium – font creato da Adrian Frutiger
 Iridium – traccia dell'album We Are the Void dei Dark Tranquillity del 2010

Pagine correlate 
Iridio